Nordic Opening (так же Ruka Triple) — многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Проводится в конце ноября — начале декабря в финской Руке (первоначально проводилась в Куусамо или норвежском Лиллехаммере). Состоит из трёх этапов. Является особой частью Кубка мира. Впервые гонка прошла в сезоне 2010/2011.

Этапы

1-й этап (спринт)
Первым этапом Nordic Opening традиционно является спринтерская гонка, которая проводится как у женщин, так и у мужчин. Квалификация происходит в соответствии с правилами FIS. В первой группе стартуют сильнейшие 30 лыжников общего зачёта Кубка мира, после которых гонщики выходят на старт в зависимости от количества очков FIS. Последним стартует тот атлет, у которого количество очков максимально. В основные соревнования проходят быстрейшие 30 спортсменов по результатам квалификации.

Участники финальных стадий получают бонусные секунды в зависимости от занятого места. Эти секунды позднее вычитаются из общего времени участников, показанных в квалификации.

2-й этап (Индивидуальная гонка)
Второй этап представляет собой индивидуальную гонку на 5 км / 10 км (у женщин) или на 10 км / 15 км (у мужчин). Стартовый порядок определяется текущим положением гонщиков в зачёте многодневки. Лидер гонки стартует замыкающим.

3-й этап (Индивидуальное преследование)
Заключительный этап представляет собой гонку преследования с гандикапным стартом. Женщины преодолевают 10 км, а мужчины — 15. Первым стартует лидер общего зачёта. Его преследователи стартуют через определённые промежутки времени, которые равны их отставанию в общем зачете Nordic Opening. Победителем в общей классификации становится тот спортсмен, который первым пересечёт финишную черту на этом этапе. Помимо этого определяется победитель непосредственно третьего этапа, которым становится спортсмен, преодолевший его дистанцию за наименьший промежуток времени (без учёта стартового отставания).

Города проведения

Победители

Женщины

Мужчины

Очки в Кубок мира
По итогам Nordic Opening лучшие 30 спортсменов получают удвоенные очки в общий зачет кубка мира, по сравнению с обычными этапами кубка мира, а сильнейшие на каждом из этапов получают половину очков. Таким образом, максимальное количество очков, которые спортсмен может заработать на многодневке в общий зачет кубка мира, составляет 350. Кроме этого набранные очки с трёх этапов Nordic Opening идут в зачёт дистанционного и спринтерского Кубков мира.

См. также 
 Тур де Ски
 Финал Кубка мира

Ссылки
Официальный сайт   

Кубок мира по лыжным гонкам